Подводные лодки класса A может обозначать один из классов подводных лодок:
  — серия из 13 подводных лодок Королевского военно-морского флота Великобритании, служивших в Первой мировой войне.
  — серия из шести подводных лодок Королевских военно-морских сил Дании.
 Подводные лодки типа «A» (Норвегия) — серия норвежских дизель-электрических подводных лодок.
 Подводные лодки проекта 602 «Американский Голланд» — один из самых многочисленных классов подводных лодок в период Первой мировой войны.
  — серия из трех подводных лодок, спущенных на воду в 1917 году.
  — серия из семи подводных лодок ВМС США, построенных для  Первой мировой войны.
  — серия из шестнадцати подводных лодок Королевского военно-морского флота Великобритании, служивших в Первой мировой войне. Также известна как тип Archeron и тип «A».